Slovo Ultrabeat může označovat:

Ultrabeat (anglická skupina), synth rocková skupina založená v roce 2002
Ultrabeat (švédská skupina), křesťanská synth rocková skupina založená v roce 2000